

Film
High and Low – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan
High and Low – cortometraggio del 2011 diretto da Takashi Matsuo

TV
High and Low – episodio del 2002 della serie tv CSI - Scena del crimine